Yuzawa (Akita) — prefeitura  de Akita, Japão
 Yuzawa (Niigata) — prefeitura de Niigata, Japão

Desambiguações de topônimos